Il campionato di Serie A1 di pallacanestro maschile 1987-1988 è stato il sessantaseiesimo organizzato in Italia.

Squadre Partecipanti

Stagione regolare

Classifica

Legenda:
       Campionessa d'Italia.
      Partecipante ai Play-off.
      Partecipante ai play-out.
      Retrocesse in Serie A2.
 Retrocessa in Serie A2 1988-1989.
 Vincitrice Coppa Italia

Play-off

Play-out
Le prime 2 classificate di ogni girone giocheranno la stagione successiva in Serie A1, le altre in Serie A2.

Girone giallo

Nessuna delle squadre del girone giallo viene promossa o retrocessa.

Girone verde

Alno Fabriano promossa in Serie A1; Neutroroberts Firenze retrocessa in Serie A2.

Verdetti

 Campione d'Italia:  Scavolini Pesaro
Formazione: Fabio Aureli, Greg Ballard, Cristiano Cocco, Darwin Cook, Ario Costa, Roberto Cipolat, Darren Daye, Danilo Del Cadia, Andrea Gracis, Walter Magnifico, Matteo Minelli, Silvano Motta, Giuseppe Natali, Aza Petrović, Federico Pieri, Renzo Vecchiato, Domenico Zampolini. Allenatore: Valerio Bianchini.
 Retrocessioni in Serie A2: Basket Brescia, Irge Desio e Neutroroberts Firenze.

Bibliografia
 Almanacco illustrato del basket 91, Edizioni Panini, 1990.
 Almanacco ufficiale del campionato italiano di basket, Libreria dello sport, 2006.

Voci correlate 
FIBA European Champions Cup 1987-1988
Coppa Italia di pallacanestro maschile 1988

Collegamenti esterni
 
 

Pallacanestro nel 1987
Pallacanestro nel 1988
1988